Minaret kan syfta på:

 Minaret – torn i anslutning till en moskébyggnad
 Minaret (tidskrift) – svensk tidskrift för muslimsk kultur 2001–2008

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Minaret, 
 The Minaret, 
 Minaret Nunatak – nunatak
 Minaret Peak

Se även
 Minareten – flera betydelser

Robotskapade Antarktisförgreningar